Prie oder Prié ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Prié  (* 1962), französischer Schachspieler
 Louise de Prie de La Mothe-Houdancourt (1624–1709), französische Gouvernante
 René de Prie (1451–1519), Kardinal der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Pri
 Prix
 Brie